Le mot roussi (du verbe roussir) désigne une odeur de brûlé

 Gilles Roussi (1947-), artiste français ;
 Suzanne Roussi (1915-1966), mieux connue sous son nom de mariage (Suzanne Césaire), épouse d'Aimé Césaire.